XLG steht für:
 Aérodrome de Lognes-Émerainville (IATA-Code), Flughafen von Lognes und Émerainville, Département Seine-et-Marne, Region Île-de-France, Frankreich

xlg steht für:
 Ligurische Sprache (präromanisch) (ISO-639-3-Code)

Abkürzung